Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1987 al circuit de Spa-Francorchamps el 17 de maig del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 52. 026 

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 57. 153 (a la volta 26)

Referències 
 

Bèlgica
1987